Местный совет:

 Местный совет — административная единица в Израиле, схожая с городом по устройству и укладу жизни
 Местный совет — первичный орган местного самоуправления на Украине